A Rhacophorinae a kétéltűek (Amphibia) osztályába, a békák (Anura) rendjébe és az evezőbéka-félék (Rhacophoridae) családjába tartozó alcsalád.

Elterjedésük 

Az alcsaládba tartozó nemek és fajok Afrika és Ázsia trópusi területein honosak.

Filogenetikus családfa 

Az alábbi filogenetikus családfát Yu és munkatársai készítették 2008-ban:

Rendszerezésük 

Az alcsaládba tartozó nemek:
Beddomixalus Abraham, Pyron, Ansil, Zachariah & Zachariah, 2013
Chirixalus (Boulenger, 1893) 
Chiromantis (Peters, 1854) 
Feihyla (Frost & al, 2006)
Ghatixalus Biju, Roelants, and Bossuyt, 2008 
Gracixalus Delorme, Dubois, Grosjean & Ohler, 2005 
Kurixalus (Ye, Fei & Dubois In Fei, 1999) 
Leptomantis Peters, 1867
Liuixalus Li, Che, Bain, Zhao & Zhang, 2008
Mercurana Abraham, Pyron, Ansil, Zachariah & Zachariah, 2013
Nasutixalus Jiang, Yan, Wang & Che, 2016
Nyctixalus (Boulenger, 1882)
Philautus (Gistel, 1848)
Polypedates (Tschudi, 1838)
Pseudophilautus (Tschudi, Laurent, 1943
Raorchestes  Biju, Shouche, Dubois, Dutta & Bossuyt, 2010 
Rhacophorus (Kuhl & Hasselt, 1822), 
Taruga Meegaskumbura, Meegaskumbura, Bowatte, Manamendra-Arachchi, Pethiyagoda, Hanken & Schneider, 2010
Theloderma (Tschudi, 1838)
Zhangixalus Li, Jiang, Ren & Jiang, 2019

Jegyzetek

Források 
 Hoffman, 1932 : Researches relating to the validity of the South African Polypedatidae (Rhacophoridae) as an autonomous family of the Anura. South African Journal of Science, vol. 29, p. 562-583.
 A Rhacophoridae az Amphibiaweb oldalon
 Amphibian Species of the World 6.0
   

 2